La Bicyclette, chanson du chanteur français d'Yves Montand sortie en 1968 ;
 La Bicyclette, album d'Yves Montand sorti en 1968 ;
 La Bicyclette, ancienne revue française d'information cycliste.